Черногрудый чиж () — певчая птица из семейства вьюрковых.

Распространение 
Ареал включает территории следующих стран: Мексика, Гватемала, Никарагуа и Гондурас. Птица населяет луга, поросшие кустарником и светлые рощи на высоте от 2 000 до 3 000 м над уровнем моря. Чаще птицы встречаются парами.

Питание 
Питание состоит из семян и цветков травянистых растений.

Примечания

Литература 
 Horst Bielfeld: 300 Ziervögel kennen und pflegen. Ulmer Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8001-5737-2

Животные, описанные в 1847 году
Птицы Центральной Америки
Щеглы